Карлес Бускетс и Баррозо (; 19 июля 1967, Барселона) — испанский футболист, тренер вратарей испанского клуба «Барселона B».

Шестикратный чемпион Испании в составе «Барселоны».

Карьера 
7 ноября 1993 года впервые сыграл в Ла Лиге в матче против «Расинга». Но все же Карлес выступал вторым вратарем, тогда как Андони Субисаррета являлся вратарем основного состава.

Однако в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1991 года Бускетс вышел в основном составе, где Барселона уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

В 1999 году Карлес перешёл в состав «Лериды», в которой он закончил свою профессиональную карьеру.

Семья 
Сын Карлеса Бускетса, Серхио, является воспитанником «Барселоны» и играет в её составе.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Испании: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99
 Кубок Испании: 1996/97, 1997/98
 Суперкубок Испании по футболу: 1991, 1992, 1994, 1996
 Кубок чемпионов УЕФА: 1991/92
 Суперкубок УЕФА: 1997

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона С»
Футбольные тренеры Испании